Breathe:

Альбомы 
 Breathe — альбом Майка Петерса 1994 года.
 Breathe — альбом Midnight Oil 1996 года.
 Breathe — альбом Фейт Хилл 1999 года.
 Breathe — альбом Келлер Уильямс 1999 года.
 Breathe — мини-альбом Birdy 2013 года.

Группы 
 Breathe — британская поп-рок группа, существовавшая с 1984 по 1992 год.

Композиции 
 «Breathe» — сингл британской синтипоп группы Erasure.
 «Breathe» — 4-й сингл канадской альтернативной рок-группы Nickelback.
 «Breathe» — песня британской рок-группы Pink Floyd с альбома The Dark Side of the Moon.
 «Breathe» — 11-й сингл британского электронного коллектива The Prodigy.
 «Breathe» — песня ирландской рок-группы U2 с альбома No Line on the Horizon.
 «Breathe» — сингл австралийской певицы Кайли Миноуг.
 «Breathe» — сингл американской певицы Фейт Хилл с альбома Breathe.

Литературные произведения 
 Breathe (2004) — роман австралийской детской писательницы Пенни Рассон.
  (2021) — роман американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.

См. также 

 Breathe Carolina
 «Breath»
 Бретитт